Сегю́р-ле-Шато́, Сеґюр-ле-Шато () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 50 км на південь від Ліможа, 45 км на північний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 97 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 202,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сегюр-ле-Шато на сайті французького Національного інституту географії

 Туристичне бюро муніципалітету Сегюр-ле-Шато
 [ Розташування муніципалітету Сегюр-ле-Шато на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез